Чулко́в — російське прізвище.

 Чулков Геннадій Григорович — актор, заслужений артист Росії (1993).
 Чулков Георгій Іванович (1879—1939) — поет, прозаїк, літературний критик.
 Чулков Данило Григорович — воєвода, засновник Тобольська.
 Чулков Іван Денисович (1918 — 1942) — Герой Радянського Союзу
 Чулков Микола Петрович — архівіст, історик Москви.
 Чулков Михайло Дмитрович (1743—1793) — видавець, письменник, історик.
 Чулков Олександр Євгенович — капітан Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Чулков Сергій Анатолійович — заслужений діяч мистецтв України, головний режисер Дніпродзержинського російського театру ім. Лесі Українки.

Російські прізвища